Ларрасабаль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Айтор Ларрасабаль — іспанський футболіст
 Вольфганг Ларрасабаль Угуето — венесуельський військовик і політик
 Еміліо Алонсо Ларрасабаль — іспанський футболіст